Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 2004.

Titelverteidigerin war Esther Vergeer, die ihren Titel erfolgreich verteidigte. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an diesem Turnier teil, das vom 17. bis 24. September stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Dameneinzel
2004
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Marousi